Briefträger steht für
 Zusteller, Beruf
 Briefträger Müller, Komödie mit Heinz Rühmann 
Siehe auch
 Briefträgerproblem
 Briefträgerkissen